Агуа-де-Пау:

 Агуа-де-Пау — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Агуа-де-Пау — вулкан. Располагается на острове Сан-Мигель в архипелаге Азорские острова, Португалия.